Дэниел Уолш (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в период 1997—2011 годов. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Пекине, обладатель бронзовой медали чемпионата мира, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Дэниел Уолш родился 31 мая 1979 года в городе Норуолк, штат Коннектикут.

Заниматься академической греблей начал в 1991 году. Состоял в гребной команде во время учёбы в Северо-Восточном университете, неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах.

Дебютировал в гребле на международной арене в 1997 году, выступив в распашных рулевых двойках на юниорском мировом первенстве в Бельгии.

В 2001 году вошёл в основной состав американской национальной сборной и выступил на взрослом чемпионате мира в Люцерне, где в зачёте рулевых четвёрок финишировал шестым.

На мировом первенстве 2002 года в Севилье стартовал в безрульных двойках, сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал C и расположился в итоговом протоколе соревнований на 14 строке.

В 2003 году на чемпионате мира в Милане занял седьмое место в безрульных четвёрках.

Присутствовал в качестве запасного гребца на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, однако выйти здесь на старт ему так и не довелось.

На чемпионате мира 2005 года в Гифу стал девятым в программе парных четвёрок.

В 2006 году побывал на мировом первенстве в Итоне, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в восьмёрках.

На чемпионате мира 2007 года в Мюнхене показал в восьмёрках четвёртый результат.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В составе экипажа-восьмёрки в финале пришёл к финишу третьим позади команд из Канады и Великобритании — тем самым завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

После пекинской Олимпиады Уолш остался в составе гребной команды США и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2010 году в восьмёрках он финишировал шестым на чемпионате мира в Карапиро.

В 2011 году в восьмёрках занял четвёртое место на этапе Кубка мира в Люцерне и восьмое место на мировом первенстве в Бледе. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Дэниел Уолш  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Выпускники Средней школы Брайена Макмахона
Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года